Африка — серия монетовидных медалей, выпущенных частным монетным двором Africa Mint (Конакри) в 2003—2007 годах, с указанием двух (иногда больше) номиналов — во франках КФА и в «психологическом тестовом номинале» () «Африка» (), который призван привлечь внимание государств, не входящих в зону франка КФА, к идее введения общеафриканской денежной единицы. 1 Африка приравнена к 1500 франков КФА.

Номиналы 
Медали выпущены с указанием следующих номиналов:
 1/2 Африки — 750 франков КФА;
 1 Африка — 1500 франков КФА;
 1 Африка — 1500 франков КФА — 2,30 евро — 3,45 швейцарских франка;
 2 Африки — 3000 франков КФА;
 3 Африки — 4500 франков КФА;
 4 Африки — 6000 франков КФА.
 5 Африк — 7500 франков КФА;
 100 Африк — 150 000 франков КФА.

Материал и сюжеты 

Медали эмитированы с указанием следующих государств:
 Бенин;
 Буркина-Фасо;
 Гвинея-Бисау;
 Камерун;
 ЦАР;
 Чад;
 Республика Конго;
 Экваториальная Гвинея;
 Габон;
 Кот-д’Ивуар;
 Мали;
 Нигер;
 Сенегал;
 Того.

С 2003 года Африки выпускаются в виде монет из медно-никелевого сплава, золота и серебра. Монеты в 3 Африки (4500 франков КФА) и 4 африки (6000 франков КФА) — биметаллические. Монеты в 100 африк чеканились в двух вариантах: серебро и серебро с позолоченным кольцом. Среди монет в 3 Африки преобладают памятные, посвященные каким-либо значимым событиям или личностям в истории континента. Монета в 3 Африки 2007 года была посвящена Папе римскому Иоанну Павлу II.

Галерея

Примечания

Литература

См. также 
 Африканский союз
 Афро (валюта)
 Франк КФА
 ЗАЭВС
 ЦАВЭС

Ссылки 
 Africa Mint — частный монетный двор, выпускающий африки
 4 Африки (6000 франков КФА) Гвинеи-Бисау (информация о данной монете отсутствует на сайте Монетного двора)
 Африки (6000 франков КФА) Сенегала

Фантастические деньги
Африка в культуре и искусстве
Культура Гвинеи